Испания принимала участие в летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в одиннадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали в официальных соревнованиях. Сборная страны состояла из 122 человек (120 мужчин, 2 женщины).

Медалисты 

Мануэль Сантана, Мануэль Орантес и Хуан Хисберт завоевали в показательном теннисном турнире золотую медаль в одиночном разряде и две серебряных (в одиночном и мужском парном разрядах).

Результаты

Хоккей на траве 

 Результаты
 Групповой этап (Группа A)

Полуфинал за 5-е место

Матч за 5-е место

Итог: Мужская сборная Испании по хоккею на траве заняла 6-е место

Примечания

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com

1968
Страны на летних Олимпийских играх 1968 года